Цирик — многозначное понятие:
 Цирик — река в России, приток Ципы (бассейн Лены).
 Цирик — военнослужащий (рядовой) монгольской армии.
 Цирик, Зиновий Исаакович (1924—2011) — советский шашист, гроссмейстер СССР, шестикратный чемпион СССР по русским шашкам, призёр чемпионатов СССР по международным шашкам.
 Цирик (Ciric) — персонаж вселенной Забытых королевств, бог воров.

См. также 
 Сирик